

Wydarzenia 

 Europa
 Starożytne igrzyska olimpijskie (52-e). Stadion (bieg) wygrał Agis z Elidy.

Urodzili się 
 Pitagoras, grecki matematyk

Zmarli 
 Jianwang, chiński władca z dynastii Zhou